Rundum steht für:

 eine Gedichtform, siehe Rondeau (Verslehre)
 ein Aufstand in Malaysia 1900 bis 1915, siehe Rundum-Rebellion
 eine ehemalige Siedlung im malaysischen Bundesstaat Tenom
 Rundum (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern